Jablonové – wieś w kraju bratysławskim, w powiecie Malacky
 Jablonové – wieś w kraju żylińskim, w powiecie Bytča